Miejscowości w USA:
 Milwaukee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Milwaukee (ang. Milwaukee County) – w stanie Wisconsin